Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Urakaze, líder de la Clase Urakaze, activo desde 1915 hasta 1936.
 El Urakaze, de la Clase Kagerō, activo desde 1940 y hundido en 1944.

Nombres de buques de guerra de Japón